Dejan Godar (1978. május 19. –) horvát labdarúgó.

További információk 
 Profilja a Transfermarkt.com-on 
 Profilja a Nela.hu-n 

Horvát labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Szeged LC labdarúgói
1978-ban született személyek
Élő személyek